Partit Liberal del Japó, partit polític del Japó
 Partit Llibertat i Justícia, partit polític d'Egipte
 Pueblo, Libertad y Justicia, partit polític d'Espanya